EA Sports UFC — игра, основанная на бренде Ultimate Fighting Championship, разработанная Electronic Arts и SKYBOX Labs для PlayStation 4 и Xbox One, первая демоверсия была выпущена на PlayStation Network и Xbox Marketplace 3 июня 2014 года. Основными лицами игры являются Джон Джонс и Александр Густафссон.

Геймплей 
Игра с искусственным интеллектом, включающим изменения в стратегии игры, чтобы сделать игровой опыт более реалистичным, чем в предыдущих играх UFC. В игре присутствует имитация полной деформации тела. Также присутствуют игроки, которых можно разблокировать в течение игры.

Список бойцов 
Со временем EA Sport дополняла игру несколькими дополнениями. Окончательный список состоит из 97 бойцов UFC (не включая DLC дополнения). Были добавлены легенда UFC Ройс Грейси и легенда боевых искусств Брюс Ли. Оба бойца открываются в игре в качестве бонусных бойцов. Грейси доступен в среднем дивизионе, а Ли доступен в легчайшем, полулегком, легком и в среднем дивизионах. С 22 июля 2014 года стало доступно первое бесплатное обновление, были добавлены Ти Джей Диллашоу, Тайрон Вудли и Такэя Мидзугаки. 26 августа 2014 года EA Sports выпустила ещё один патч, который включал супертяжеловеса Стипе Миочича а также бойцов полусреднего веса Мэтта Брауна и Майка Пайла. 2 октября EA Sports выпустила свой ​​третий патч, включивший в себя Тима Кеннеди и Гуннара Нельсона, а также Ника Диаса который мог переключиться в средний дивизион. 29 октября EA выпустила свой ​​четвёртый патч с Эктором Ломбардом, Диего Санчесом, Майклом Кьеза и Гегардом Мусаси. 19 ноября, EA выпускает пятый патч, с Майлсом Жюри, Андреем Арловским, и Йоэлем Ромеро. 10 декабря, ЕА выпустила пакет легенды, которая включала Марка Колмана, Мэтта Хьюза, Куинтона Джексона и Брока Леснара. 21 января, EA выпустила последний седьмой патч, включающая Эдди Альвареса, Холли Холм, Рафаэля дос Аньоса и Энтони Джонсона.

 Тяжёлый вес
 Фабрисиу Вердум
  Кейн Веласкес
  Жуниор дус Сантус
  Трэвис Браун
  Стипе Миочич
  Марк Хант
  Андрей Орловский
  Антониу Силва
  Рой Нельсон
  Алистар Оверим
  Фрэнк Мир
  Патрик Бэрри
  Марк Коулман
  Брок Леснар
  Антониу Родригу Ногейра

 Полутяжёлый вес
 Даниэль Кормье
  Энтони Джонсон
  Александр Густафссон
  Джон Джонс
  Рашад Эванс
  Райан Бейдер
  Гловер Тейшейра
  Фил Дэвис
  Маурисиу Руа
  Антонио Родриго Ногейра
  Дэн Хендерсон
  Форрест Гриффин
  Куинтон Джексон
  Чак Лидделл
  Вандерлей Силва
  Чейл Соннен

 Средний вес
 Крис Вайдман
  Андерсон Силва
  Роналду Соуза
  Лиото Мачида
  Витор Белфорт
  Люк Рокхолд
  Йоэль Ромеро
  Гегард Мусаси
  Тим Кеннеди
  Майкл Биспинг
  Костас Филиппу
  Марк Муньос
  Франсис Кармон
  Рич Франклин
  Ройс Грейси
  Кунг Ле

 Полусредний вес
 Робби Лоулер
  Джонни Хендрикс
  Рори МакДональд
  Тайрон Вудли
  Карлос Кондит
  Эктор Ломбард
  Мэтт Браун
  Демиан Майя
  Тарек Саффедин
  Джейк Элленбергер
  Гуннар Нельсон
  Ник Диас
  Мэтт Хьюз
  Мартин Кампманн
  Джош Косчек
  Паскаль Краусс
  Майк Пайл
  Жорж Сен-Пьер

 Лёгкий вес
 Рафаэл дус Анжус
  Энтони Петтис
  Хабиб Нурмагомедов
  Дональд Серроне
  Гилберт Мелендес
  Бенсон Хендерсон
  Джош Томсон
  Майлз Джури
  Эдди Альварес
  Нейт Диас
  Майкл Кьеза
  Ти Джей Грант
  Джо Лозон
  Грэй Мэйнард
  Джим Миллер
  Росс Пирсон
  Диего Санчес

 Полулёгкий вес
  Жозе Алду
  Фрэнки Эдгар
  Чед Мендес
  Конор Макгрегор
  Рикардо Ламас
  Каб Свонсон
  Дастин Пуарье
  Клей Гвида
  Деннис Зифер
  Чон Чхан Сон
  Би Джей Пенн

 Лёгчайший вес
 Ти Джей Диллашоу
  Ренан Баран
  Доминик Крус
  Юрайя Фейбер
  Майкл Макдональд
  Эдди Уайнленд
  Такэя Мидзугаки
  Эрик Перес
  Брайан Боулз
  Майк Истон
  Брюс Ли
  Брэд Пикетт

 Наилегчайший вес
 Деметриус Джонсон
  Джон Додсон
  Джозеф Бенавидес
  Иан Макколл
  Тим Эллиотт
  Скотт Йоргенсен
  Луис Гаудино
  Даррен Ауенояма

 Женский легчайший вес
 Ронда Роузи
  Кэт Зингано
  Миша Тейт
  Сара Макмэнн
  Алексис Дэвис
  Сара Кауфман
  Лиз Кармуш
  Холли Холм

 Обозначения
 Действующий чемпион
 Боец может перейти в тяжёлый вес
 Боец может перейти в полутяжёлый вес
 Боец может перейти в средний вес
 Боец может перейти в полусредний вес
 Боец может перейти в лёгкий вес
 Боец может перейти в полулёгкий вес
 Боец может переключиться в легчайший вес
 Загружаемый контент

Загружаемый контент (DLC) 
 1.02
  Ти Джей Диллашоу
  Такэя Мидзугаки
  Тайрон Вудли

 1.03
  Стипе Миочич
  Майк Пайл
  Мэтт Браун

 1.04
  Тим Кеннеди
  Гуннар Нельсон

 1.05
  Диего Санчес
  Эктор Ломбард
  Майкл Кьеза

 1.06
  Йоэль Ромеро
  Андрей Арловский
  Майлз Джури

 1.07
  Марк Коулман
  Мэтт Хьюз
  Куинтон Джексон
  Брок Леснар

 1.08
  Эдди Альварес
  Холли Холм
  Рафаэль дос Анжус
  Энтони Джонсон

Саундтрек

Примечания 

Игры для Xbox
Игры для Xbox 360
Игры для Android